Leonid Georgijewitsch Jengibarow (; ; * 15. März 1935 in Moskau; † 25. Juli 1972 ebenda) war ein armenischer und sowjetischer Schauspieler, Clown und Pantomime.

Biografie 
Leonid Jengibarow wurde in Moskau in einer armenischen Familie geboren. Seine Mutter war von Beruf Schneiderin und sein Vater war Koch. Während seiner Schulzeit wurde er im Boxen beteiligt und nach der Schule studierte er am Institut für Leibeserziehung. Danach aber verließ Leonid das Institut, weil er erkannte, dass es nicht seine Berufung war, und ging 1955 an die Zirkusschule.

Ab 1956 spielte Jengibarow auf der Bühne als Pantomime, ab 1959 arbeitete er beim armenischen Zirkus.

Er schuf eine poetische, intellektuelle Clownkunst, die die Zuschauer zum Nachdenken, nicht nur zum Lachen verleitete. Er trat auch in Filmen auf. Sein erster Film, „Der Weg zur Arena“ (1963) erzählte seine eigene Geschichte.

Er starb im Alter von 36 Jahren an einem Herzinfarkt.

Filmografie 
 1957: Коммунист.
 1963: Путь на арену.
 1964: Тени забытых предков.
 1966: Айболит-66 — эпизод.
 1969: Берег юности.
 1970: 2-Леонид-2.
 1971: Ожерелье для моей любимой
 1972: «Печки-лавочки», реж. Василий Шукшин
 1983: «Цирк нашего детства», реж. Алексей Габрилович
 1984: «Леонид Енгибаров», реж. Лилиан Степанян
 1985: «Человек с жёлтой планеты», реж. М. Мовсесян
 1986: «Клоун с осенью в сердце», программа из телецикла Игоря Кио «Все клоуны. Выпуск 4. Леонид Енгибаров»
 «Леонид Енгибаров. Телемемуары. Он был солнечным клоуном…» Ролан Быков о Леониде Енгибарове.
 1993: «Леонид Енгибаров — все репризы». Мариэтта Рудина
 1997: «Леонид Енгибаров» (серия «Фрак народа»), Владимир Оренов
 2000: «Король карманных воров. Леонид Енгибаров», реж. Кирилл Ашухов
 «Лёня, покажи нам что-нибудь!», реж. Татьяна Вилькина.
 2000: «Звёздный клоун», анимационный фильм, реж., Ксения Кротова, автор сценария Мария Романушко
 2003: «Короли смеха. Енгибаров», реж. Дмитрий Лютиков
 2006: «Леонид Енгибаров (Как уходили кумиры)», режиссёр-постановщик: Михаил Роговой, режиссёр: Дмитрий Негрук, Дмитрий Кужаров.
 2005: «Сердце на ладони», посв.70-летию Л. Енгибарова
 2005: «Леонид Енгибаров. Смех сквозь слёзы», реж. Сергей Холодный
 2008: «Поэт и клоун», реж. Олег Васин

Bibliographie 
 Я подарю тебе звёздный дождь…: Воспоминания, рассказы, новеллы. — М.: Культурный центр «Софит» им. Л. Енгибарова, 2012, ISBN 978-5-98296-083-2.
 Клоун с Осенью в Сердце, ISBN 5-901178-19-X.
 Первый раунд, рассказы.

Bücher über Jengibarow 
 «Леонид Енгибаров: Мим, говорящий с вечностью» М.Романушко, 2010 г.
 «Леонид Енгибаров: Клоун глазами поэта» М.Романушко, 1-е издание 2008 г., 2-е издание 2011 г.
 «Не прощаюсь с тобой» М.Романушко, 1997 г.
 Александр Росин: Клоун без грима. Глава третья Леонид Енгибаров // Библиотека журнала «Флорида» -2012г.

Weblinks 

 Über Leonid Jengibarow
 YouTube

Clown
Armenier
Sowjetbürger
Geboren 1935
Gestorben 1972
Mann